«Skinny Love» («Тощая любовь») — песня американской инди-фолк группы Bon Iver, изданная в качестве первого сингла с их дебютного альбома For Emma, Forever Ago 28 апреля 2008 года. В 2011 году вышла кавер-версия британской певицы Birdy, попавшая в хит-парады Австралии и стран Европы.

Сингл Bon Iver 
«Skinny Love» была выпущена в качестве первого сингла с дебютного альбома группы For Emma, Forever Ago. Песня прозвучала в  сериала Анатомия страсти и в  сериала Чак. Песня была выбрана треком недели на Британском iTunes. В декабре 2008 года группа исполнила «Skinny Love» в шоу Дэвида Леттермана.

Позиции в чартах

Сингл Birdy 

В январе 2011 года британская певица Birdy выпустила кавер-версию «Skinny Love» в качестве первого сингла со своего дебютного альбома. Песня была использована в эпизоде «The Sun Also Rises» телесериала Дневники вампира и в премьерном эпизоде сериала . Сингл достиг 17 места в хит-параде Великобритании и возглавил хит-парад Нидерландов. Также песня стала популярной в Австралии и попала в топ-10 австралийского хит-парада благодаря тому, что была исполнена одной из участниц шоу Беллой Ферраро  в эфире в августе 2012 года.

В 2011 году в Великобритании было продано 259,000 копий сингла «Skinny Love», он стал третьим по продажам рок-синглом года. В феврале 2012 года было продано более 320 тысяч копий в Великобритании. Режиссёром видеоклипа «Skinny Love», вышедшего 1 апреля 2011 года, стала Софи Мюллер, известная по работе над клипами Софи Эллис-Бекстор, No Doubt, Garbage, Blur, Энни Леннокс, Eurythmics и других.

Позиции в чартах

Годовые чарты

Сертификации

Хронология выпуска

Примечания 

Песни 2007 года
Дебютные синглы 2008 года
Дебютные синглы 2011 года
Баллады 2000-х годов
Синглы 4AD
Дебютные синглы
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Песни инди-фолка
Фолк-баллады
Песни Birdy